Основинцы (), село, 
Краснокутский поселковый совет,
Краснокутский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6323555101. Население по переписи 2001 года составляет 639 (302/337 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Основинцы находится на правом берегу Мерла,
примыкает к пгт Краснокутск и селу Чернещина.
Рядом проходит автомобильная дорога  ().
К селу примыкают большие садовые массивы.

История 
 1799 — дата основания.

Экономика 
 Краснокутский научно-исследовательский центр садоводства Института садоводства УААН.

Известные люди 
 Каразин Иван Назарович — в 1809 году заложил в имении Основинцы акклиматизационный сад, нынешний Краснокутский дендропарк.
 Левченко Анатолий Семенович — летчик-космонавт, родился в селе Основинцы.

Достопримечательности 
 Краснокутский дендропарк.
 Поющие террасы.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Краснокутского района (Харьковская область)